Cristian Savani – pallavolista italiano
 Francesco Savani – pittore italiano attivo nel XVIII secolo
 Mathur Savani – attivista indiano
 Primo Savani – avvocato, politico e partigiano italiano